Лінниченко Андрій Іванович (3 грудня 1822, Київ — 1888) — український історик літератури та педагог, дійсний статський радник.
 Линниченко Іван Андрійович (12 жовтня 1857 — 9 липня 1926) — російський історик-славіст, археограф, педагог, кримознавець.

Див. також 
 Линниченко